Wilhelminakerk (Beemte)
 Wilhelminakerk (Bussum)
 Wilhelminakerk (1908, Den Haag)
 Wilhelminakerk (1954, Den Haag)
 Wilhelminakerk (Dordrecht)
 Wilhelminakerk (Haarlem)
 Wilhelminakerk (Ridderkerk)
 Wilhelminakerk (Rotterdam)
 Wilhelminakerk (Soest)
 Wilhelminakerk (Utrecht)